Красносе́льское шоссе — название ряда автомобильных дорог:
 Красносельское шоссе — шоссе в Гатчине.
 Красносельское шоссе — шоссе в Костроме.
 В Санкт-Петербурге:
 Красносельское шоссе — шоссе в Стрельне Петродворцового района и Сергиеве Красносельского района.
 Красносельское шоссе — шоссе в Горелове Красносельского района.
 Красносельское шоссе — шоссе в Пушкине Пушкинского района.
 Красносельское шоссе — проходит по территории посёлка Ропша.
Красносельское шоссе — шоссе в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.

См. также 
 Красносельская улица (Санкт-Петербург)
 Красносельский тупик